504